Сигтуна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сигтуна — місто у Швеції, у лені Стокгольм.